Сборная Казахстана по футболу до 17 лет — национальная футбольная команда Казахстана, представляющая Казахстан на юношеских турнирах. В эту сборную вызываются игроки не старше 17 лет (рожденные позже 1999 года).

Достижения

Чемпионат Азии (до 17 лет)

Чемпионат Европы (до 17 лет)

Чемпионат мира (до 17 лет)

Кубок президента Казахстана по футболу

Состав сборной 
Состав на квалификационный раунд ЧЕ-2016.

Тренерский состав 
 Главный тренер —  Карлес Бакес
Старший тренер  —   Алмас Кулшинбаев 
 Ассистент тренера —  Игорь Маштаков
 Тренер вратарей —  Ерлан Тлевкулов

Примечания

Ссылки 

Сборная Казахстана по футболу
Казахстан